Лос Барилес има више значења:

 Лос Барилес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Барилес, Барилитос (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Барилес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику